Polette peut faire référence à :

Toponymes

Québec 
 Le lac Polette, un plan d'eau douce situé dans le canton de Polette, dans la municipalité régionale de comté de Mékinac, au Canada ;
 La rivière à Polette, un affluent de la rivière des Escoumins, dans la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord, au Canada.

Autres 
Toponymes du Québec portant également ce nom
 Canton Polette, situé dans le territoire non organisé du Lac-Normand, dans la MRC Mékinac, région administrative de la  Mauricie.
 Barrage Polette, situé dans le territoire non organisé du Lac-Normand, dans la MRC Mékinac, région administrative de la Mauricie.
 Barrage Polette, situé dans le territoire non organisé du Lac-au-Brochet, sur La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord.
 Fosse à Polette (Fosse à saumon), Les Escoumins (Municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord.
 Lac Polette, Territoire non organisé du Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord.
 Lacs de la Rivière à Polette. Toponyme remplacé par "Lac Montchenu", Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord.
 Premier lac Polette. Toponyme remplacé par "Lac Polette", territoire non orgnaisé du Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord.
 Deuxième lac Polette. Toponyme remplacé par "Lac de Pons", territoire non organisé du Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord.
 Troisième lac Polette. Toponyme remplacé par "Lac Marennes", Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC de La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord.
 Quatrième lac Polette. Toponyme remplacé par "lac Montchenu", territoire non organisé du Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord.
 Rivière à Polette, Territoire non organisé du Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord.
 Rue Antoine-Polette, Trois-Rivières (Ville), région administrative de la Mauricie.

Patronymes 

 Antoine Polette (1807-1887), un avocat, juge et homme politique ;
 , une auteur de livre pour enfants.